

Municípios do Brasil 
 Campo Alegre (Alagoas)
 Campo Alegre (Santa Catarina)
 Campo Alegre de Goiás

Distrito do Brasil 
 Campo Alegre (Brotas)

Bairros do Brasil 
 Campo Alegre (Belo Horizonte)
 Campo Alegre (Nova Iguaçu)
 Campo Alegre (Santos Dumont)
 Campo Alegre (Uberlândia)

Ver também
 Campoalegre

Desambiguações de topônimos